Гурручага () — баскская фамилия.

 Гурручага, Ициар (род. 1977) — испанская футболистка.
 Гурручага, Мануэль (1908—?) — испанский футболист.
 Гурручага, Микел (род. 1996) — испанский футболист.
 Гурручага, Сухаиц (род. 1980) — испанский футболист.
 Гурручага, Франсиско де (1766—1846) — аргентинский военный и государственный деятель.
 Гурручага, Хавьер (род. 1958) — испанский актёр.
 Гурручага Эсама, Хосе Рамон (1931—2017) — католический епископ Уараса (1987—1996) и Лурина (1996—2006) в Перу.
 Гурручага, Эмилио (род. 1934) — испанский яхтсмен.